Le référendum de 1991 sur l'indépendance de l'Ukraine est un référendum d'autodétermination ayant eu lieu le  en Ukraine, ancienne République socialiste soviétique d'Ukraine, république constitutive de l'Union soviétique. Ce référendum pose la question suivante : « Êtes-vous favorable à la déclaration d'indépendance de l'Ukraine ? ». La participation s'est élevée à 84,18 % et le OUI l'a emporté à 92,3 %. Il fait suite à l'Acte de Déclaration d'indépendance de l'Ukraine adopté le  par la Rada.

Résultats

Résultats par régions

Voir aussi 
 Déclaration d'indépendance de l'Ukraine (1991)
 Histoire de l'Ukraine

Liens externes 
 Le texte de la Déclaration d'indépendance de l'Ukraine sur Wikisource
 Le texte de la Déclaration d'indépendance de l'Ukraine

Dislocation de l'URSS
Ukraine
1991
Politique en décembre 1991
Ukraine
1991 en Ukraine
Ukraine au XXe siècle
Mouvement indépendantiste ukrainien